Il doppio del torneo di tennis XL Bermuda Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcelo Melo e André Sá che hanno battuto in finale Benedikt Dorsch e Serhij Stachovs'kyj 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Alexander Peya /  Björn Phau (semifinali)
 Marcelo Melo /  André Sá (Campioni)

 Scott Lipsky /  David Martin (quarti di finale)
 Lars Burgsmüller /  Chris Drake (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

XL Bermuda Open 2007